Söhlbach ist ein geographischer Name:

 Söhlbach, Weiler der Stadt Beilstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Söhlbach (Afte), linker Zufluss der Afte vor Hegensdorf, Stadt Büren, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Söhlbach (Bottwar), rechter Zufluss der Bottwar in Oberstenfeld, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Sohlbach
 Söllbach